Niemcy:
 Unterreichenbach – dzielnica Schwabach
 Unterreichenbach – dzielnica Weißenhorn
 Unterreichenbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw